Richard McCarty ist der Name folgender Personen:

* Richard McCarty (Politiker) (1780–1844), US-amerikanischer Politiker
 Richard C. McCarty (* 1947), US-amerikanischer Psychologe
 Richard E. McCarty (* 1938), US-amerikanischer Biologe und Biochemiker